Mistrzostwa Europy w piłce wodnej (ang. LEN European Water Polo Championship) – międzynarodowy turniej piłki wodnej organizowany przez Europejską Federację Pływacką (LEN) dla męskich i żeńskich reprezentacji narodowych Europy. Pierwsze mistrzostwa startowały w 1926 roku w Budapeszcie i uczestniczyły w nim 4 męskie drużyny. Od 1985 rozgrywano w dwóch kategoriach: mężczyzn i kobiet. Rozgrywki odbywają się regularnie co dwa lata. Najwięcej tytułów mistrzowskich zdobyli męska reprezentacja Węgier oraz żeńskie reprezentacje Holandii i Włoch.

Mężczyźni

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii Mistrzostw Europy na podium oficjalnie stawało w sumie 17 drużyn. Liderem klasyfikacji są Węgry, które zdobyły złote medale mistrzostw 12 razy.

Stan na grudzień 2020.

Kobiety

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii Mistrzostw Europy na podium oficjalnie stawało w sumie 8 drużyn. Liderem klasyfikacji są Holandia i Włochy, które zdobyły złote medale mistrzostw po 5 razy.

Stan na grudzień 2020.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Europejskiej Federacji Pływackiej (LEN)